Гемпель () — немецкая фамилия, современный вариант транскрипции Хемпель.
Известные носители
 Гемпель, Антон Иоахимович (1865—1923) — помещик, депутат Государственной думы II созыва от Люблинской губернии.
 Гемпель, Карл Густав (1905—1997) — немецкий и американский философ.
 Гемпель, Станислав (1891—1968) — польский политик и дипломат.